Гуала́д, Ґуалад () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 70 км на південний схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Гуалад на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гуалад на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда